Blatzheim bezeichnet

 den Kerpener Stadtteil Blatzheim,
 Hans-Dieter Blatzheim († 1985), deutscher Bauunternehmer und Autorennfahrer
 Hans Herbert Blatzheim (1905–1968), deutscher Großgastronom und Unternehmer
 Jutta Blatzheim-Roegler (*  1957), deutsche Politikerin 

Siehe auch:
 Zisterzienserinnenabtei Blatzheim, von 1247 bis 1802 ein Kloster in Blatzheim, Kerpen, Erzbistum Köln